Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2012 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2011/12 gehörte. Sie begann am 14. Januar 2012 im griechischen Pigadia und endete am 10. März 2012 im bulgarischen Bansko. Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Paul Constantin Pepene. Er siegte bei sieben der 13 Rennen. Bei den Frauen wurde Antonija Grigorowa-Burgowa in der Gesamtwertung Erste.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2011/12
BalkanCup